Каменка — село в Сакмарском районе Оренбургской области. Административный центр Каменского сельсовета.

География 
Находится на правом берегу реки Сакмара на расстоянии примерно 31километр по прямой восток от районного центра села Сакмара.

История
Дата основания села Каменка 27.02.1862 года. В советское время работал колхоз «Уголок Ленина».

Население
Население составляло 364 человек в 2002 году (русские 64%), 374 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Сакмарского района